Доли́дзе () — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Долидзе, Виктор Исидорович (1890—1933) — грузинский и советский композитор.
 Долидзе, Владимир Виссарионович (1908—1989) — советский звукооператор.
 Долидзе, Григол (род. 1982) — грузинский футболист.
 Долидзе, Григорий Шалвович (1910 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Долидзе, Исидор Самсонович (1915—1982) — советский общественный деятель и учёный.
 Долидзе, Зелихе Мемедовна (род. 1927) — Герой Социалистического Труда.
 Долидзе, Кети Семёновна (род. 1945) — грузинский кинорежиссёр, художественный руководитель Тбилисского театра киноактёра.
 Долидзе, Роман Нодарович (род. 1988) — грузинский и украинский боец смешанных боевых искусств.
 Долидзе, Семён Виссарионович (1903—1983) — советский кинорежиссёр, Народный артист СССР.

Двойная фамилия 
 Шаратта-Долидзе, Таисия Демьяновна (1911—1973) — советская оперная певица (меццо-сопрано).